Abay puede referirse a:

 Abay Qunanbayuli (1845-1904), poeta kazajo;
 Abay (Kazajistán) en la provincia de Karagandy;
 Abay (Almaty), en Kazajistán;
Abay (Huesca), localidad en el término municipal de Jaca
 el río Abay, también Abai o Abbây, curso superior del Nilo Azul, en Etiopía;